Roger Serrano peut désigner :

 Victoriano Roger Serrano (1898-1936), torero espagnol ;
 Roger Serrano Ruiz (né en 1970), footballeur péruvien ;
 Roger Serrano Delgado (né en 1991), athlète espagnol de triathlon.